Vad kvinnan vill kan syfta på:

 Vad kvinnan vill (roman) – en roman från 1915 av Gunnar Alléen
 Vad kvinnan vill (1927) – en svensk film från 1927
 Vad kvinnan vill (1954) – en brittisk film från 1954